Aaron Chandler (Denver, 1983. október 3. –) amerikai labdarúgócsatár.

Források 
Aaron Chandler adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Élő személyek
Amerikai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Columbus Crew labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói
Denveriek
Nagyon rövid sportcikkek